Лев Мительман:
 Мительман, Лев Владимирович — советский учёный в области теле- и радиотехники, первый директор отдела Измерений и контроля телевизионной техники ВНИИТелевидения.
 Мительман, Лев Яковлевич (1884—?) — художник и график, член Союза молодёжи, брат Б. Я. Мительмана.